

Особи 

 Джузеппе Чезаре Абба — італійський письменник.
 Марта Абба — італійська акторка

Інше 
 ABBA — культовий шведський музичний квартет
 Абба — семітський термін